Шакра (санскр. çakra — «могучий», «сильный»):

 Шакра — эпитет бога Индры, значение его имени; употребляется в «Ригведе» 40 раз для Индры и 5 раз для других богов.
 Шакра — имя бога, владыки тридцати трёх небес в буддийской космологии.
 Шакра — город в Саудовской Аравии.

См. также 
 Дхармашакра
 Чакра (санскр. cakra = «круг», «колесо») — в ведизме колесо, символ солнца.

Санскритские слова